Željko „Arkan” Ražnatović – serbski przywódca paramilitarnej organizacji „Tygrysy”
 Arkan – wschodni typ sznura służącego do walki
 Arkan – taniec ludowy